Linschoten ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Huygen van Linschoten (1563–1611), holländischer Kaufmann, Autor und Entdecker
 Paul Strick van Linschoten (1769–1819), niederländischer Autor, Politiker und Diplomat, Herr auf Linschoten, Polanen und Hekendorp
 Robin Linschoten  (* 1956), niederländischer Politiker

Linschoten ist 

 ein Ortsteil der Gemeinde Montfoort, Niederlande